Никомах (, Nicomachus) е име на:

 Никомах (митология), герой (heros), син на Махаон
 Никомах (баща на Аристотел) (375 пр.н.е.), баща на Аристотел и домашен лекар на македонския цар Аминта III
 Никомах (син на Аристотел) (325 пр.н.е.), син на Аристотел
 Никомах (писар) (410 пр.н.е.)
 Никомах Македонски, конспиратор по времето на Александър Велики
 Никомах (художник), гръцки художник от Тива (Беотия), 4 век пр.н.е.
 Никомах (поет), поет на комедии, 4 век пр.н.е.
 Никомах Геразски, философ, математик (150 г.)
 Гай Азиний Никомах Юлиан, проконсул на провинция Азия 225 – 230 г.
 Марк Юний Цезоний Никомах Аниций Фауст Павлин, консул 298 г.
 Амний Маний Цезоний Никомах Аниций Павлин, консул 334 г.
 Вирий Никомах Флавиан, граматик, историк, консул 394 г.
 Никомах Флавиан Младши, син на консула от 394 г.; жени се за дъщерята на Квинт Аврелий Симах
 Апий Никомах Декстер, виден сенатор 431 г., внук на консула от 394 г.
 Руфий Петроний Никомах Цетег, консул 504 г.